Pisgah kan syfta på följande platser:

USA 

 Pisgah, Alabama, ort i Jackson County, 
 Pisgah, Iowa, ort i Harrison County,